Кубок Футбольної ліги 1985–1986 — 26-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вперше у своїй історії здобув Оксфорд Юнайтед.

Календар

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 серпня/2 вересня 1985

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 серпня/3 вересня 1985

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 серпня/4 вересня 1985

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 серпня/10 вересня 1985

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 серпня/3 вересня 1985

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 серпня/4 вересня 1985

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 серпня/4 вересня 1985

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня/30 жовтня 1985

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня/8 жовтня 1985

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня/9 жовтня 1985

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня/7 жовтня 1985

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня/8 жовтня 1985

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня/9 жовтня 1985

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня/15 жовтня 1985

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 вересня/9 жовтня 1985

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня 1985

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 1985

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 листопада 1985

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 листопада 1985

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 листопада 1985

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 листопада 1985

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 листопада 1985

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 листопада 1985

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 грудня 1985

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 січня 1986

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 січня 1986

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 січня 1986

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 лютого 1986

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 лютого/5 березня 1986

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/12 березня 1986

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase 

1985–1986
1985 у футболі
1986 у футболі
1985 в англійському спорті
1986 в англійському спорті